Dans la mythologie grecque, Tisiphone est une des Érinyes.
 En astronomie, (466) Tisiphone est un astéroïde.
 En zoologie, Tisiphone est un genre de papillons.
 En Musique, Tisiphone est un groupe de musique originaire de Lyon.